Jan Ryś – polski fotograf
 Jan Ryś – polski siatkarz, były trener reprezentacji kobiet
 Jan Ryś – polski samorządowiec, były wojewoda sieradzki